A 2011-es Magyar Kupa 2011 januárjában került megrendezésre, hét csapat részvételével, Tippmix Magyar Jégkorong Kupa néven. Az első négy helyezett pénzdíjban is részesült, a győztes bruttó 1,7 millió forinttal a további helyezettek 750 ezer, 400 ezer és 150 ezer forinttal gazdagodtak. A MOL Liga-döntőbe jutó magyarországi csapat a Dunaújvárosi Acélbikák automatikusan résztvevőkké váltak. A versenykiírás alapján a MAC Népstadion csapatának előselejtező meccset kellett játszania, mint nem OB I-es csapat. A döntő mérkőzéseit a Sport TV közvetítette.

Résztvevők 

 Dunaújvárosi Acélbikák
 Ferencvárosi TC
 MAC Népstadion
 Miskolci JJSE
 Sapa Fehérvár AV19
 Újpesti TE
 Vasas HC

Előselejtező

 MAC Népstadion - Újpesti TE: 0:11 (0:2, 0:5, 0:4)

Selejtező

Döntő

Végeredmény
1.Dunaújvárosi Acélbikák-Docler
2.Vasas HC 
3.FTC Orangeways
4.Miskolci JJSE
5.Sapa Fehérvár AV 19 II
6.Újpesti TE
7.MAC Népstadion

Különdíjasok
Legjobb kapus: Peter Sevela (Dab.Docler)
Legjobb hátvéd: Szirányi Bence (Vasas)
Legjobb csatár: Kurt MacSweyn (Dab.Docler)
Legeredményesebb játékos: Fodor Csanád (Vasas)

Források
icehockey.hu
Nemzeti Sport

Kupa
magyarkupa